Alfie (imię)
 Alfie (sztuka)
 Alfie (film 1966)
 Alfie (film 2004)
 Alfie (singel Lily Allen)

Zobacz też